

Прізвище 
Цельсій () — шведське прізвище.

Відомі носії:
 Андерс Цельсій (; 27 листопада 1701 — 25 квітня 1744) — шведський астроном і математик, відомий завдяки термометру зі стоградусною шкалою, який отримав його ім'я (термометр зі шкалою Цельсія або термометр Цельсія) і використовується в більшості країн світу. Племінник Улофа Цельсія.
 Улоф Цельсій ( 19 липня 1670 — 24 червня 1756) — шведський ботанік, дядько Андерса Цельсія.

Див. також 
 Градус Цельсія
 4169 Цельсій